West Branch peut désigner plusieurs toponymes.

West Branch (New Brunswick)

West Branch (Californie)
 West Branch (Iowa)
 West Branch (Michigan)